Дреббель, Корнелиус — нидерландский изобретатель, внёсший вклад в развитие оптики, химии, науки об измерениях.
 Дреббель — крупный древний ударный кратер в юго-западной части видимой стороны Луны.